Le nom John Sterling est porté par plusieurs personnalités, dont :
 John Sterling, écrivain écossais mort en 1844 ;
 John Sterling, commentateur sportif américain né en 1948 ;
 , personnalité politique américaine de l'Illinois née en 1857 et morte en 1918 ;
 , philanthrope américain né en 1844 et mort en 1918 ;

Voir aussi

Sources